Плей-офф чемпионата Европы по баскетболу 2011 прошел с 14 по 18 сентября 2011 года в Каунасе на Жальгирис-Арена. В нем участвовали сборные, занявшие первые четыре места в группах E и F.

Сетка

Четвертьфиналы

Матчи за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты турнира на официальном сайте
 Viva España: ода чемпионам